Izbrúh je lahko:
 nenaden, močan pojav bolezni na nekem območju – glej izbruh bolezni
 nenadno močno izražanje čustev – čustveni izbruh
 povečana poraba kisika v nevtrofilnih granulocitih, pri čemer nstajajo reaktivne kisikove zvrsti – oksidativni izbruh
 kratkotrajen svetlobni pojav v sončevi kromosferi, nastal zaradi zvečanega sevanja – glej sončni izbruh
 prodor lave in drugih snovi iz notranjosti zemlje na površje – vulkanski izbruh
 naslov katastrofičnega filma iz leta 1995 – glej Izbruh (film)

Sklici